Салтыково — топоним:

Россия

Украина